rozkład normalny dwuwymiarowy
 rozkład powstały przez sklejenie "połówek" dwóch rozkładów normalnych o różnych wariancjach i tej samej wartości oczekiwanej, równej punktowi w którym następuje sklejenie.

Rozkłady prawdopodobieństwa